Теорема Вейля о равномерном распределении формулирует критерий равномерной распределённости бесконечной последовательности вещественных чисел из отрезка .

Теорема была доказана в 1914 и опубликована в 1916 году Германом Вейлем.

Определения 
Пусть  — бесконечная последовательность вещественных чисел из интервала 

Для чисел  обозначим через  количество чисел из , лежащих в отрезке .

Определим предельное наибольшее отклонение как .

Последовательность  называется равномерно распределённой в  если . Иными словами, последовательность равномерно распределённа в  если в любом ненулевом отрезке доля элементов, попадающих в этот отрезок, стремится к доле размера отрезка в .

Формулировка теоремы 

Последовательность  равномерно распределена в  тогда и только тогда, когда для любой интегрируемой по Риману на отрезке  функции  выполняется тождество:

Следствия

Критерий с тригонометрическими суммами 
Теорема Вейля позволяет вывести прямую связь равномерности распределения с тригонометрическими суммами.

Последовательность  равномерно распределена в  тогда и только тогда, когда для любого целого  выполнено

 

Доказательство последнего утверждения проводится аналогично доказательству основной теоремы (см. выше), только вместо аппроксимации кусочно-линейной функцией используется аппроксимация частичными суммами ряда Фурье.

Константа  в формуле фактически является значением интеграла .

Дробные части от кратных иррациональным 
Благодаря формулировке теоремы, использующей тригонометрические суммы, легко вывести следующий результат:

Обозначим через  дробную часть числа 

Если  — иррациональное число, то последовательность  равномерно распределена в .

Литература

Примечания 

Теоремы теории чисел
Аналитическая теория чисел